Chautauqua é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Chautauqua (Kansas)
Condado de Chautauqua (Nova Iorque)

Desambiguação